Minister za zunanje zadeve Italijanske republike (), tudi krajše zunanji minister, predseduje ministrstvu, ki predstavlja državo v mednarodnih krogih in določa prioriteto republiških interesov v odnosih z drugimi državami. Glavne naloge ministrstva so:
 predstavništvo države in zaščita njenih interesov v odnosih z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami;
 sklepanje in revizije mednarodnih pogodb in sporazumov v zvezi s političnimi, ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi zadevami, ob upoštevanju mednarodnega prava;
 predstavništvo države v zunanjepolitičnih telesih Evropske unije, Evropske skupnosti in Euratoma;
 sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, ki ščitijo italijanske izseljence in sezonske delavce v tujini:
 minister je član Visokega obrambnega sveta.

Ministrstvo za zunanje zadeve se večkrat imenuje kar Farnesina [farnezìna] po istoimenski palači, v kateri ima sedež.

Seznam ministrov za zunanje zadeve 

Seznam italijanskih zunanjih ministrov od leta 1946:

Minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje

Opombe

Viri 
 Bartolotta F.: Parlamenti e governi d'Italia dal 1848 al 1970, Roma 1971
 Uradna stran italijanskega zunanjega ministrstva

Glej tudi
seznam ministrov za zunanje zadeve Italijanske republike

 Vlada Italijanske republike

Zunanje zadeve